Il termine Afanas'ev  è un cognome russo di alcune personalità, tra le quali

 Aleksandr Nikolaevič Afanas'ev – scrittore russo
 Nikolaj Jakovlevič Afanas'ev – musicista russo
 Sergej Afanas'ev – pilota automobilistico russo
 Valerij Pavlovič Afanas'ev – pianista russo
 Viktor Michajlovič Afanas'ev – cosmonauta sovietico e russo

La variante femminile è Afanas'eva .